Mikuláš hrabě Pálffy z Erdődu (maďarsky Erdődi gróf Pálffy Miklós) je jméno více historických osob:

 Mikuláš II. Pálffy (1552–1600) velitel v patnáctileté válce proti Turkům
 Mikuláš IV. Pálffy (1619–1679), kancléř Českého království
 Mikuláš Pálffy hrabě z Erdődu, komorník, hlavní dveřník (1650–1662)
 Mikuláš VI. Pálffy (1657–1732) od roku 1714 do své smrti uherský palatin, bratr válečníka válek proti Turecku a palatina Jana Bernarda Pálffyho (1663–1751)
 Mikuláš Pálffy (1710–1773), královský zemský soudce
 Mikuláš Pálffy, nitranský biskup
 Mikuláš Pálffy (1861–1935) nejvyšší štolba

Externí odkazy 
 

Pálffyové